Пюльман () — фамилия. Известные носители:
 Пюльман, Альбер — химик-теоретик.
 Пюльман, Бернар (1919—1996) — химик-теоретик.

См. также 
 Пульман